Les eleccions legislatives sueques del 2002 es van celebrar el 15 de setembre de 2002 a Suècia. Els més votats els socialdemòcrates, i Göran Persson fou nomenat primer ministre de Suècia.

Resultats 
Resum dels resultats electorals de 15 de setembre de 2002 al Parlament suec
|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=left colspan=2|Partits
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Vots
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|%
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|+/-
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Escons
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|+/-
|-
|style="width:10px" bgcolor=#ED1B34 align=center | 
|align=left|Partit Socialdemòcrata de SuèciaSocialdemokraterna
|align=right|2.113.560
|align=right|39,85
|align=right| +3,46
|align=right|144
|align=right| +13
|-
|style="width:10px" bgcolor=#00529C align=center | 
|align=left|Partit Moderat(Moderaterna)
|align=right|809.041
|align=right|15,26
|align=right| -7,64
|align=right|55
|align=right| -27
|-
|style="width:10px" bgcolor=3399FF align=center | 
|align=left|Partit Popular Liberal( Folkpartiet liberalerna )
|align=right|710.312
|align=right|13,39
|align=right| +8,67
|align=right|48
|align=right| +31
|-
|style="width:10px" bgcolor=005BAA align=center | 
|align=left| Demòcrata-CristiansKristdemokraterna
|align=right|485.235
|align=right|9,15
|align=right| -2,62
|align=right|33
|align=right| -9
|-
|style="width:10px" bgcolor=BF0202 align=center | 
|align=left| Partit d'EsquerraVänsterpartiet
|align=right|444.854
|align=right|8,39
|align=right| -3,60
|align=right|30
|align=right| -13
|-
|style="width:10px" bgcolor=008F3E align=center | 
|align=left|Partit de Centre(Centerpartiet)
|align=right|328.428
|align=right|6,19
|align=right| +1,06
|align=right|22
|align=right| +4
|-
|style="width:10px" bgcolor=80AA4E align=center | 
|align=left|Partit Verd(Miljöpartiet de Gröna)
|align=right|246.392
|align=right|4,65
|align=right| +0,16
|align=right|17
|align=right| +1
|-
|style="width:10px" bgcolor=yellow align=center | 
|align=left|Demòcrates de Suècia(Sverigedemokraterna)
|align=right|76.300
|align=right|1,44
|align=right| +1,07
|align=right| 0
|align=right| -
|-
|style="width:10px" bgcolor=#FFFFCC align=center | 
|align=left|Partit dels Interessos dels Pensionistes Suecs (Sveriges pensionärers intresseparti) 
|align=right|37.573
|align=right|0,71
|align=right| +0,29
|align=right| 0
|align=right| -
|-
|style="width:10px" bgcolor=#ff0000 align=center | 
|align=left|Partit de Norrbotten
|align=right|14.854
|align=right|0,28
|align=right| +0,28
|align=right| 0
|align=right| -
|-
|
|align=left style="background-color:#E9E9E9"|Total (participació 80,11%)
|width="75" align=right style="background-color:#E9E9E9"|5.385.430
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|100,0
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|349'''
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|
|-
|colspan=8|Font: Madeley, John T. S. (April 2003). "'The Swedish model is dead! Long live the Swedish model!' The 2002 Riksdag election".West European Politics 26 (2): 165–173.
|}

Referències 

Eleccions de Suècia
Eleccions del 2002